Izumo puede referirse a:

Geografía 
 Izumo, ciudad de Japón en la prefectura de Shimane.
 Provincia de Izumo, una de las antiguas provincias de Japón.
 Izumo Taisha, templo shinto localizado en Izumo.

Buques 
 Clase Izumo, clase de cruceros acorazados de la Armada Imperial Japonesa.
 Izumo, crucero acorazado japonés líder de la clase anterior.
 Clase Izumo, clase de destructores portahelicópteros de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 Izumo (DDH-183), destructor portahelicópteros japonés líder de la clase anterior.
 Izumo Maru, transatlántico japonés que durante la Segunda Guerra Mundial fue reconvertido en el portaaviones Hiyō.

Ficción 
 Izumo: Takeki Tsurugi no Senki, un anime.
 Izumo, que según la mitología japonesa es el país de los dioses.
 Izumo Kamizuki, personaje del manga y anime Naruto.
 Izumo, aldea de una isla del juego RPG Golden Sun (La edad perdida).